Esistono più comuni francesi con questo nome

Marsac – Charente
Marsac – Creuse
Marsac – Alti Pirenei
Marsac – Tarn e Garonna